Dies ist die Liste der fraktionslosen Mitglieder (MdEP) (französisch Non-Inscrits (NI); zu deutsch: „Nicht-Eingeschriebene“) des Europäischen Parlaments, die also keiner der Fraktionen angehören.

Zweckgruppen unter fraktionslosen Abgeordneten existierten früher, zum Beispiel die Technische Fraktion der Unabhängigen Abgeordneten, sind aber nicht mehr zulässig – für die Fraktionsbildung ist eine gemeinsame politische Ausrichtung notwendig. Unter den Fraktionslosen sind die politischen Ausrichtungen mitunter grundverschieden.

Aktuelle Liste der fraktionslosen Mitglieder 

 Fraktionslose bei Konstituierung des Parlaments 2019: 56
 Fraktionslose Stand : 
Kursiv gesetzte Abgeordnete sind nicht mehr fraktionslose Mitglieder des Parlaments.

Fraktionslose des Europäischen Parlaments in der Vergangenheit

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 1979–1984

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 1984–1989

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 1989–1994 

 Fraktionslose bei Konstituierung des Parlaments 1989: 12
 Fraktionslose im ausgehenden Parlament 1994: 27

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 1994–1999 

 Bei Konstituierung 1994: 27 fraktionslose Abgeordnete
 Im ausgehenden Parlament 1999: 38 fraktionslose Abgeordnete

Vom 11. November 1996 bis zum 12. Januar 1997 waren die 17 Mitglieder der Fraktion Europa der Nationen (Koordinierungsgruppe) fraktionslos, bis sich die Fraktion unter dem Namen Fraktion der Unabhängigen für das Europa der Nationen neu konstituieren konnte. Diese Abgeordneten sind hier nicht aufgeführt.

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 1999–2004 

 Die acht Abgeordneten der italienischen Alleanza Nazionale (Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Gianfranco Fini, Sebastiano Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia, Adriana Poli Bortone, Franz Turchi) sowie Mariotto Segni (Patto Segni) waren am Tag der Konstituierung des Parlaments, 21. Juli 1999, fraktionslos und schlossen sich offiziell am folgenden Tag der UEN-Fraktion an.
 Am 22. Juli 1999, einen Tag nach der Konstituierung nach der 1999 waren neun Abgeordnete fraktionslos
 Im ausgehenden Parlament 2004 waren 44 Abgeordnete ohne Fraktion

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 2004–2009 

29 der 732 Abgeordnete waren zu Beginn der Wahlperiode fraktionslos, zum Ende waren es 29 von 785.

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 2009–2014 

26 der 736 Abgeordnete waren zu Beginn der Wahlperiode fraktionslos, zum Ende waren es 33 von 766.

Fraktionslose des Europäischen Parlaments 2014–2019 

Bei Konstituierung waren 52 Abgeordnete fraktionslos. Am 16. Oktober 2014 wurde die Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD) aufgelöst um am 19. Oktober 2014 wieder gegründet; die betroffenen 47 Abgeordneten waren in den Zwischenzeit fraktionslos, sind im Folgenden nicht extra aufgeführt. Am 15. Juni 2015 gründete sich die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF). Zum Ende der Wahlperiode waren 20 Abgeordnete fraktionslos.

Weblinks

Einzelnachweise 

09